Köpfer oder Koepfer ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Koepfer (* 1994), deutscher Tennisspieler
 Ernst Köpfer (1878–1954), Skipionier und Hersteller aus Bernau im Schwarzwald 
 Heidi Köpfer (* 1954), Schweizer Choreografin, Tänzerin und Videokünstlerin
 Monika Köpfer, deutsche Übersetzerin 

Köpfer bezeichnet:

 Karl Köpfer Söhne, Unternehmen von Ernst Köpfer und seinem Vater
 Kopfsprung, regional
 einen Bach bei Heilbronn, siehe Pfühlbach (Neckar)
 ein Teil eines Rübenroders.

Siehe auch:
 Köpf
 Kopfer